Orozco the Embalmer (Espanhol: Orozco el embalsamador) é um documentário do gênero mondo japonês filmado na Colômbia nos anos 90 e lançado mundialmente em 2001, o filme descreve a rotina de Froilan Orozco, um policial aposentado que por 40 anos trabalhou como embalsamador. Tendo pessoalmente embalsamado 50.000 cadáveres, Orozco vivia em El Cartucho, uma área extremamente pobre de Bogotá , violenta e infestada de crime, onde cadáveres podiam ser vistos nas ruas e a taxa de homicídios estava entre as mais altas do mundo. O filme reúne imagens filmadas ao longo de vários anos de linha de trabalho de Orozco. Orozco morreu durante a produção do filme por complicações de saúde.

Fontes 
 https://www.imdb.com/title/tt0982908/
 https://letterboxd.com/film/orozco-the-embalmer/